Печковский — фамилия; имеет женскую форму Печковская.

Известные носители 
 Печковский, Георгий Антонович (1923—1944) — гвардии лейтенант, командир огневого взвода 26-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады, Герой Советского Союза.
 Печковский, Николай Константинович (1896—1966) — русский советский оперный певец (лирико-драматический тенор).